Влади́мир Соловьёв: 
 
 Соловьёв, Владимир Анатольевич (род. 1971) — российский инженер, доцент МГТУ имени Н. Э. Баумана.
 Соловьёв, Владимир Андреевич (1929—2001) — советский футболист.
 Соловьёв, Владимир Васильевич (1937—2008) — советский футболист, тренер.
 Соловьёв, Владимир Всеволодович (известен как: Всеволодов; 1907—1981) — советский актёр.
 Соловьёв, Владимир Вячеславович (род. 1980) — российский журналист.
 Соловьёв, Владимир Геннадиевич (род. 1964) — российский тележурналист, политический обозреватель, телеведущий, телепродюсер. Председатель Союза журналистов России (с 2017).
 Соловьёв, Владимир Георгиевич (1921—2008) — советский генерал-майор, начальник Ленинградского СВУ (1970—1977).
 Соловьёв, Владимир Игоревич (род. 1976) — российский экономист, доктор экономических наук.
 Соловьёв, Владимир Исаакович (род. 1942) — русско-американский журналист, политолог, прозаик и литературный критик.
 соловьёв, Владимир Леонидович (род. 1956) — советский и российский тренер-гиревик.
 Соловьёв, Владимир Михайлович (род. 1951) — русский писатель, культуролог.
 
 Соловьёв, Владимир Романович (1909—1968) — советский актёр.
 Соловьёв, Владимир Рудольфович (род. 1963) — российский журналист, теле- и радиоведущий.
 
 Соловьёв, Владимир Филиппович (1915—1971) — советский геолог, партизан Великой Отечественной войны.